Лос Гарза има више значења:

 Лос Гарза, Пасо де лас Гарзас (Сан Хуан де Сабинас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Гарза (Агвалегвас), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Гарза (Анавак), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Гарза (Кадерејта Хименез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Гарза (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Гарза (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Гарза (Хуарез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Гарза (Салинас Викторија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Гарза (Камарго), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Гарза (Густаво Дијаз Ордаз), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Гарза (Нуево Ларедо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Гарза, Лос Торос (Нуево Ларедо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Гарза (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Гарза (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику